«Вычисли́тель» — российский фантастический художественный фильм 2014 года по мотивам одноимённой повести российского писателя-фантаста Александра Громова.

Прокат в России — с 18 декабря 2014, дистрибьюторская компания Централ партнершип.

Телевизионная премьера фильма состоялась 11 июля 2018 года на телеканале Россия-1.

Сюжет 
На планете XT-59 очень суровая природная среда, колония людей живёт на отвоёванной у болот ограниченной территории. Система правления основана на тотальном контроле. Группа из 10 заключённых приговорена к пожизненному изгнанию, так как на планете нет смертной казни. Но изгнание фактически является смертной казнью, так как шанс выжить слишком мал. Изгнанников выкидывают на Саргассово болото, где нет ни еды, ни воды, обитают немногие выжившие изгнанники, превратившиеся в полуживотных.

Группа сразу делится на две части: Эрвин и Кристи идут на поиск Счастливых островов, легендарной земли, где якобы можно жить. Полярный волк (Юст) ведёт остальных к Гнилой мели — заброшенной тюрьме. Однако долгое время их маршруты практически совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что его должны убить — он занимал слишком высокий пост, и теперь он опасен для власти. Выбрав в попутчицы Кристи, он сразу старается уйти подальше от остальных членов группы, чтобы обезопасить себя. На пути к Счастливым островам героев подстерегает масса препятствий.

В ролях

Музыка 
Музыку к фильму написал композитор Алексей Айги.

Критика 
Фильм получил невысокие оценки в отечественной прессе. Большинство ведущих изданий, в том числе «КГ-портал», «КоммерсантЪ», «Мир фантастики», в своих отзывах оценили его как средний, ничем не выдающийся. Были и резко отрицательные отзывы в таких изданиях как Правда.ру, Фильм.ру.

Многие издания называли фильм скучным и невпечатляющим, критиковали спецэффекты и монтаж картины, но положительно отзывались об игре Евгения Миронова и Анны Чиповской. О «Вычислителе» писали: «Такое впечатление, будто отснятый материал жестоко сокращали», «Похож на эпизод телевизионного шоу середины 80-х годов: театрально, претенциозно, но нарочито в лоб», «Торпедированная штампами, разваливающаяся из-за неувязок концепция, изначально выглядевшая годно, идёт на дно».

Кассовые сборы 
«Вычислитель» стал кассовым провалом. Фильм собрал в прокате 48 млн руб., что существенно меньше его заявленного бюджета в 2,2 млн долларов.

Примечания

Ссылки 
 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». КИНОФАНТАСТИКА 2.0 // Фильм Про / Индустрия кино, 11 октября 2013
 Число неудачи. В прокат выходит «Вычислитель» с Евгением Мироновым и Анной Чиповской // Газета.ру, 22 декабря 2014

Научно-фантастические фильмы-драмы России
Фантастические фильмы 2014 года
Фильмы России 2014 года
Фильмы Дмитрия Грачёва
Фильмы, снятые по заказу ВГТРК